Elvange est le nom de plusieurs lieux :

 Elvange, commune française de Moselle,
 Elvange, section de la commune luxembourgeoise de Schengen,
 Elvange, section de la commune luxembourgeoise de Beckerich.